Romániai települések:

 Alsóaklos, Fehér megyében
 Feketefalu, Máramaros megyében